Il singolare del torneo di tennis Cerveza Cristal 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Karim Alami 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Karim Alami (finale)
 Oliver Gross (primo turno)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Rogier Wassen (secondo turno)

 Gastón Gaudio (Campione)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Thomas Larsen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cerveza Cristal 1998